Пушкін Лев Сергійович (1805—1852) — молодший брат О. С. Пушкіна і його літературний секретар, бойовий офіцер.
 Пушкін Олександр Анатолійович (1872—1919) — полковник Російської імператорської армії. Учасник Першої світової та Громадянської воєн.
 Пушкін Олександр Анатолійович (1925—1997) — радянський та український вчений-правознавець.
 Пушкін Олександр Сергійович — російський поет, драматург та прозаїк, реформатор російської літературної мови, автор критичних та історичних творів.
 Пушкіна Людмила Йосипівна (* 1965) — українська легкоатлетка, марафонка, майстер спорту України міжнародного класу.

Пушкін — місто, Пушкінський район, місто Санкт-Петербург

Пушкін — село, район імені Мір Саїда Алії Хамадоні, Хатлонська область

Див. також 
 Пушкіне
 Пушкіно